Arkeszilaosz, görög mitológiai alak, akháj hős a trójai háborúban
 Arkeszilaosz, görög mitológiai alak, Arkhilükosz fia
 Arkeszilaosz, görög mitológiai alak, Odüsszeusz fia
 Arkeszilaosz, görög mitológiai alak, Zeusz fia
 I. Arkeszilaosz, Küréné királya (i. e. 599 - 583) 
 Arkeszilaosz, görög szobrász
 Pitanéi Arkeszilaosz görög filozófus